Деррик Аллен «Рик» Махорн (; род. 21 сентября 1958, Хартфорд, Коннектикут) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Хэмптонском университете, в 1980 году был выбран на драфте НБА под 35-м номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Филадельфия-76», «Виртус Рим» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. В сезоне 1988/1989 годов Махорн стал чемпионом НБА в составе «Пистонс». Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1990). Всего за карьеру в НБА сыграл 1117 игр, в которых набрал 7763 очка (в среднем 6,9 за игру), сделал 6957 подборов, 1082 передачи, 633 перехвата и 1007 блокшотов.

Карьера тренера 
После завершения карьеры тренировал команду «Рокфорд Лайтнинг» (CBA). Затем работал ассистентом своего бывшего партнёра по «Пистонс» Билла Лэймбира в команде женской национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Шок», а после его ухода в 2009 году сам стал главным тренером команды, которой руководил до её переезда в том же году в Талсу (штат Оклахома).

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, является тренером команды «Trilogy».

Ссылки 
 Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Родившиеся в Хартфорде (Коннектикут)
Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Детройт Шок»